Льюис-энд-Кларк (, «Льюис и Кларк») — название нескольких топонимов в США, получивших своё имя в честь исследователей Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка.
 Льюис-энд-Кларк — округ в Монтане.
  — река в Орегоне.
  — национальный лес в Монтане.
  — тауншип в штате Миссури.

См. также 
 Экспедиция Льюиса и Кларка
 Колледж Льюиса и Кларка
 
 
  — несколько объединённых исторических парков в Орегоне и Вашингтоне.
 «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» — американский телесериал.